Subra ist:

 der Name eines Sterns, siehe Subra (Stern)
 der Name eines Berggipfels, siehe Subra (Orjen)
 der Name eines Ortes in der Ukraine, siehe Subra (Ort)
 der Name eines Nebenflusses des Dnisters in der Ukraine, siehe Subra (Dnister)
 der Name eines Waldparks bei Lemberg

Subra ist der Familienname von:
 Wilma Subra (* 1943), US-amerikanische Umweltwissenschaftlerin